Mouzay (Indre-et-Loire)
Mouzay (Meuse)